Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Турнир-2015 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 19 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Бухаресте, Румыния, с 13 по 19 июля 2015 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Каролина Шмидлова выигрывает свой 2-й одиночный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Сара Эррани уступает свой 1-й одиночный финал в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Оксана Калашникова выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Деми Схюрс выигрывает свой 2-й парный титул за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Румынии среди женщин

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 BRD Năstase Țiriac Trophy 2015

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Результаты турнира на сайте WTA 

Румыния
Теннис
Июль 2015 года
2015